– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka Hokusho University Ski Club.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 1 marca 2006 w Zaō podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 61 m i 62 m na skoczni normalnej.

W Pucharze Świata kobiet zadebiutowała 3 marca 2012 w Zaō, zajmując 35. miejsce.

W marcu 2022 ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty Y. Hirayamy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty Y. Hirayamy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty Y. Hirayamy na zimowej uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Sapporo